De  FA Community Shield 2006 (ook bekend als de McDonald's FA Community Shield om sponsorredenen) was de 84e FA Community Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen.

De wedstrijd werd gespeeld in het Millennium Stadium te Cardiff op 13 augustus 2006 door Chelsea, dat in het seizoen 2005/2006 de Premier League won, en Liverpool, de winnaar van de FA Cup in 2006. Chelsea zag middenvelder Michael Ballack na net geen halfuur geblesseerd uitvallen. Arjen Robben speelde een uur mee bij Chelsea, Boudewijn Zenden deed precies hetzelfde aan de kant van Liverpool. Tien minuten voor affluiten bezorgde Peter Crouch de supercup aan Liverpool, nadat Chelsea-aanvaller Andrij Sjevtsjenko het vroege openingsdoelpunt van Liverpool-linksachter John Arne Riise uitwiste vlak voor de pauze.

Wedstrijd

Zie ook 
 Engels voetbalkampioenschap 2005/06
 Finale FA Cup 2006
 Finale League Cup 2006

FA Community Shield
Sportevenement in Cardiff
voetbal in 2006